Sv puede referirse a:
 sv, servidor alojado  (servidor de host, en la nube, etc.)
 .sv, un dominio de Internet de nivel geográfico asignado a El Salvador;
 sv, el código ISO 639-1 para el idioma sueco;
 Sv, la abreviatura de la unidad de medida de la dosis de radiación llamada Sievert;
 Sv, el símbolo usado en ocasiones de la unidad no incluida en el SI que se usa en ultracentrifugación llamada svedberg;
 Sv, la abreviatura de la unidad de medida del flujo de volumen por unidad de tiempo llamada Sverdrup;
 S.v., a la indicación de una entrada en un diccionario o enciclopedia.

Véase también 
 SV